Publio Licinio Craso Dives puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Licinio Craso Dives.— Cónsul en el año 205 a. C.
 Publio Licinio Craso Dives (pretor).— Pretor en el año 57 a. C.
 Publio Licinio Craso Dives Muciano.— Cónsul en el año 131 a. C.